Тепевиско има више значења:

 Тепевиско (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепевиско (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепевиско (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику